

Toponymie
 Komatsu est une ville du Japon.
 Komatsu est une entreprise originaire de la ville de Komatsu qui fabrique de l'équipement de construction et de mines, des gaufres de silicium, des lasers et des modules thermoélectriques.

Personnalités
L'empereur du Japon Kōkō était parfois appelé Komatsu.
Une famille japonaise portait le nom de Komatsu : 
le prince Komatsu Akihito, 
son frère le prince Yorihito Higashifushimi, 
le marquis Teruhisa Komatsu .